Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1968 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Rod Laver und Tony Roche, welches Laver in drei Sätzen gewann.
Dies war sein dritter Triumph bei den Wimbledon Championships und sein siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1968